French Open-mesterskabet i damesingle 2023 er den 116. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen er en del af French Open 2023 og bliver spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere bliver spillet i perioden 21. maj - 3. juni 2023, mens kvalifikationen afvikles den 15. - 19. maj 2023.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € ??.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 10. april 2023 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der er gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 15. maj 2023 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Evt. lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spiller 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf har ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikation bliver afviklet den 15. - 19. maj 2023 i Stade Roland Garros.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2023
 French Open-mesterskabet i herredouble 2023
 French Open-mesterskabet i damedouble 2023
 French Open-mesterskabet i mixed double 2023

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2023
2023
WTA Tour 2023